Dazaifu steht für:
 Dazaifu (Fukuoka), eine japanische Stadt.
 Dazaifu (Amt), die militärische Sonderverwaltungszone der Nara- und Heian-Zeit.
 (19917) Dazaifu, Asteroid des Hauptgürtels